TM22, TM 22, TM-22 oder Tm 2/2 steht für:

 Sojus TM-22, den Flug eines russischen Sojus-Raumschiffs zur russischen Raumstation Mir
 Tm 2/2, dieselbetriebene Traktoren (Kleinlokomotiven) verschiedener Schweizer Bahnen

TM22